Арешкович Алла Олександрівна — заступник директора Інституту серцево-судинної хірургії ім. Миколи Амосова, волонтер.
 Арешкович Василь Данилович — міністр промислового будівництва УРСР, заслужений будівельник УРСР, депутат Верховної Ради УРСР 8-10-го скликань.